Шерхан Абдиевич Абилов (15 января 1958, Кентау, Чимкентская область, Казахская ССР, СССР) — советский и российский актёр, журналист, инженер-технолог, киновед, корреспондент, общественный деятель и писатель, имеющий членство в ряде организациях, в т.ч Союз кинематографистов России (с 2013 г.), лауреат ряда конкурсов и кинофестивалей, сотрудник посольства Казахстана в Санкт-Петербурге (2008). В 2011 году сыграл роль Нурсултана Назарбаева в фильме «Ельцин. Три дня в августе».

Биография 
Родился 15 января 1958 года в Кентау в семье простых тружеников Абди Абилова и Сары Шалькебаевой, его отец работал кузнецом. Через несколько лет после рождения переехал в Ленинград и в 1981 году дебютировал в качестве актёра на киностудии Ленфильм и с тех пор снялся в около ста ролей в кино и телесериалах, но он, кроме кинематографа, был занят на других специальностях, в том же году стал внештатным корреспондентом газеты Кентауская правда, а с 1984 по 1993 год работал в должности внештатного сотрудника газеты Вечерний Ленинград, с 1993 года печатался в журнале Петербург национальный. В 1980 году он поступил в Ленинградский горный институт имени Плеханова, который он окончил в 1985 году, в том же году работал в должности инженера-технолога в тресте Золотошахтопроходка, проработав год, перешёл в трест Красный бор, где работал вплоть до 1994 года, после чего избран директором указанного треста. Данную должность он занимал вплоть до 2000 года. В 2000 году был избран на должность заместителя гендиректора во Всеволжском экологическом специализированном предприятии, данную должность он занимал вплоть до 2003 года. В 2009 году был избран на должность доктора философии в области театра и киноискусства МУФО, в том же году был избран на должность академика МАИСУ, данные должности он занимает и поныне. В качестве киноведа написал ряд книг по киноискусству, а в качестве писателя написал шестнадцать книг.

Личная жизнь 
Шерхан Абилов в 1980 году женился на Любови Абиловой, которая родила сына Чингиза, а тот, в свою очередь, преподнёс двоих внуков — Тимурхана (2010) и Дамира (2017).

Фильмография

Избранные телесериалы 
 1999
 Агент национальной безопасности — якутский шаман.
 Улицы разбитых фонарей-2 — Михаил Андреев.
 2000-2005 — Убойная сила — торговец-азиат (в титрах не указан).
 2001 — Бандитский Петербург-3: Крах Антибиотика — Шерхан.
 2001-2004 — Чёрный ворон — Жапар.
 2005 —
 Брежнев — референт Кунаева Д. А.
 Ленинградец — театральный начальник.

Избранные фильмы 
 1984 — Восемь дней надежды — шахтёр (в титрах не указан)
 1984 — Челюскинцы — челюскинец
 1984 — Каждый десятый — эпизод
 1987 — Остров погибших кораблей — японский миллионер (в титрах не указан)
 1990 — Фуфло — посетитель ресторана
 1991 — Афганский излом — душман
 1992 — Ангелы в раю — маршал Карангалиев
 1995 — Полночь в Санкт-Петербурге — китайский торговец (в титрах не указан)
 2003 — Особенности национальной политики — Ян Будан Си
 2007 — Агитбригада «Бей врага!» — калмык
 2007 — Монгол — Монгол
 2011 — Ельцин. Три дня в августе — Нурсултан Назарбаев
 2012 — Как назло Сибирь / Ausgerechnet Sibirien (Германия, Россия) — ''баньщик

Награды, премии и почётные звания 
 Доктор философии в области театра и киноискусства Международного Университета Фундаментального Обучения. Оксфордская образовательная сеть (2009).
 Лауреат Международного Конкурса «Мировая культура и искусство»(ЮНЕСКО) — 2011 г.
 Неоднократный участник Международного кинофестиваля «Послание к Человеку», Международного фестиваля актёров кино «Созвездие», Санкт-Петербургского Международного кинофестиваля «Фестиваль Фестивалей».
 Почётный гражданин города Кентау (2010).
 Участник Международного кинофестиваля «КИНО ФОРУМ 2012», Международного кинофестиваля «МЕДИА ФОРУМ 2014».

Членство в обществах 
 Член Гильдии актёров кино России (2008).
 Член Международной федерации журналистов (IFJ, 2008).
 Член Санкт-Петербургского Союза журналистов (2008).
 Член Союза кинематографистов Российской Федерации (с 2013 года).
 Член творческого союза СМИ «МЕДИА-СОЮЗ» (с 2007 года).

Ссылки 
 Подробная биография 
 Подробная биография
 Подробная биография, посвящённая 60-летнему юбилею актёра и общественного деятеля Шерхана Абилова 
 Шерхан Абилов — профессор МУФО 
 Шерхан Абилов состоит в членстве Гильдии актёров РФ 
 Шерхан Абилов состоит в членстве Союза кинематографистов Санкт-Петербурга 
 Шерхан Абилов принял участие в классном часе в школе Санкт-Петербурга «МЫ ПОБЕДИЛИ, ПОТОМУ ЧТО БЫЛИ ВМЕСТЕ» 
 Шерхан Абилов стал почётным гражданином города Кентау 
 Шерхан Абилов в Санкт-Петербурге открыл выставку «Казахстанский путь»
 Шерхан Абилов подарил две своих книги в фонд РНБ
 Шерхан Абилов принял участие во встрече с Ветеранами ВОВ в Кировской гимназии.

Актёры СССР
Актёры России
Журналисты СССР
Журналисты России
Инженеры-технологи
Киноведы СССР
Киноведы России
Общественные деятели СССР
Общественные деятели России
Писатели СССР
Писатели России по алфавиту
Выпускники Санкт-Петербургского горного университета
Члены Международной федерации журналистов
Члены Санкт-Петербургского Союза журналистов
Члены Союза кинематографистов России